Maud de Clare ist der Name folgender Personen:

* Maud de Clare († nach 1220), anglonormannische Adlige
 Maud de Clare († 1327) (um 1276–1327), englische Adlige